Die Deutsche Tourenwagen-Masters 2001 war die zweite Saison der Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM). Der erste Lauf fand am 22. April 2001 auf dem Hockenheimring und das Saisonfinale fand am 7. Oktober ebenfalls auf dem Hockenheimring statt.

Insgesamt wurden 20 Rennen in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden gefahren. Es wurden jeweils zwei Läufe an einem der 10 Rennwochenenden durchgeführt.

Gesamtsieger wurde Bernd Schneider im AMG-Mercedes CLK DTM mit 161 Punkten. Für Schneider war es nach 1995 und 2000 der dritte Titelgewinn. Er war der erste Fahrer, der den DTM-Meistertitel verteidigen konnte.

Geschichte

Hintergrund 
Nach dem Neustart der DTM 2000 als Deutsche Tourenwagen-Masters wurden für die Saison 2001 einige Reglements-Änderungen eingeführt. Diese betrafen den Ablauf der Tests, des Trainings, den beiden Rennläufen und der Punktevergabe.

Reglement 
Anstelle eines zehn-minütigen Funktionstests wurde jeweils freitags ein, für die Fans attraktiverer, 15-minütiger Rollout und zwei 90-minütige Test-Sitzungen veranschlagt.

Am Samstagmorgen stand, für die letzten Feinabstimmungen der Wagen, ein freies Training von einer Stunde an. Am frühen Nachmittag fand das Qualifying statt. Jedem Fahrer standen dafür zwölf Runden zur Verfügung die er beliebig in 45 Minuten absolvieren konnte. Der Fahrer mit der besten Zeit stand am Sonntag im Qualifikationslauf auf der Pole-Position.

Erstmals seit der DTM-Saison 1988 gab es keine zwei Läufe über eine Distanz von rund 100 km.
Stattdessen wurde ein Qualifikationslauf als kurzer Sprint über 35 km gefahren, um die Startreihenfolge für den Wertungslauf über die rund 100 km festzulegen. Zwischen den beiden Läufen hatten die Fahrer und Teams 25 Minuten Zeit die Wagen zu betanken, Reifen zu wechseln oder Reparaturen durchzuführen. Im Wertungslauf waren die Fahrer verpflichtet einen Boxenstopp durchzuführen bei dem alle vier Reifen gewechselt werden mussten, jedoch nicht nachgetankt werden durfte.
Die Rennen wurden mit einem fliegenden Start aufgenommen.

Im Qualifikationslauf erhielten nur die ersten drei Piloten, in der Reihenfolge 3–2–1, Punkte. Im Wertungslauf erfolgte die Punktevergabe nach dem Schema 20–15–12–10–8–6–4–3–2–1 für die ersten zehn Fahrer. Es gab in der Meisterschaftswertung keine Streichresultate.

Starterfeld 
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Im Qualifikationslauf wurden Punkte an die ersten drei klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Im Wertungslauf wurden Punkte an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 22 Fahrer in die Punktewertung.

Markenwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Die DTM-Saison 2001 auf der offiziellen DTM-Website

Einzelnachweise 

2001
Motorsportsaison 2001